Gertrudis puede referirse a:

 Gertrudis (nombre), nombre de pila femenino:
 Gertrudis de Helfta (1256-1302), monja cisterciense y escritora mística (festividad: 16 de noviembre).
 Gertrudis de Nivelles (626-659), abadesa (festividad: 17 de marzo).
 Gertrudis Bocanegra (1765-1817), destacada insurgente de la Guerra de Independencia de México.
 Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), escritora y poetisa cubana.
 María Gertrudis Hore (1742-1801), poetisa española.
 Gertrudis (Hamlet), personaje en la obra Hamlet de William Shakespeare. Madre de Hamlet, esposa y viuda de Hamlet padre (rey de Dinamarca) y esposa en segundas nupcias de Claudio (hermano de Hamlet padre).
 Gertrudis (Jappening con Ja), personaje interpretado por Gloria Benavides en el programa chileno Jappening con Ja.

Además, puede hacer referencia a:

 Gertrudis (banda), grupo musical de rumba catalana.
 Gertrudis (película), película biográfica mexicana de 1992 sobre la vida y ejecución de Gertrudis Bocanegra.